Simone Rossi (1991) – rugbista a 15 italiano
 Simone Rossi (1992) – pallanuotista italiano